Улица Мара́та — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о деятеле Великой Французской революции Жане-Поле Марате (1743—1793).

Белоруссия 
 Улица Марата — улица в Минске.
 Улица Марата — улица в Орше.

Россия 
Улица Марата — улица в Волхове.
 Улица Марата — улица в Екатеринбурге.
 Улица Марата — улица в Иркутске.
 Улица Марата — улица в Калуге.
 Улица Марата — улица в Красноярске.
 Улица Марата — улица в Мурманске.
 Улица Марата — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Марата — улица в Новосибирске.
 Улица Марата — улица в Октябрьском, Республика Башкортостан.
 Улица Марата — улица в Рыльске.
 Улица Марата — улица в Петровске.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Марата — улица в Центральном районе.
 Улица Марата — улица в историческом районе Сергиево (Володарский).
 Улица Марата — улица в Туле.
 Улица Марата — улица в Ульяновске.
 Улица Марата — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Марата — улица в Одессе.
 Улица Марата — улица в Полтаве.